Contea di Somogy – contea dell'Ungheria attuale
 Comitato di Somogy – antico comitato del Regno d'Ungheria